Андре́й Романе́нко:
 Романенко, Андрей Викторович (род. 1971) — украинский оперный певец, Заслуженный артист Украины.
 Романенко, Андрей Николаевич (род. 1979) — российский предприниматель и венчурный инвестор.
 Романенко, Андрей Фёдорович (1917—1944) — Герой Советского Союза.